Denne liste over fredede bygninger i Sønderborg Kommune viser alle fredede bygninger i Sønderborg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Sønderborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Sønderborg Kommune
 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments